Las Paredes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Paredes, Veracruz, Chiconquiaco, 
 Las Paredes, Michoacán de Ocampo, 
 Las Paredes, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar